Иосиф Адамович Адамайтис (; 1896, Ясцининкай, Поневежский уезд, Ковенская губерния, Российская империя — 8 апреля 1938, расстрельный полигон «Коммунарка», Московская область, РСФСР) — советский государственный деятель, народный комиссар внешней и внутренней торговли Белорусской ССР (1926—1928).

Биография 
Родился в крестьянской семье. С 1913 г. работал в кооперативных организациях.

Во время Октябрьской революции (1917) — член Воскресенского революционного военного совета Коломенского уезда. В 1918 г. был направлен на подпольную работу в оккупированную немецкими войсками Литву. Работал в ЦК Компартии Литвы, в ее Вильнюсском городском комитете, возглавлял партизанский отряд в Рокишкисе, воевавший против немецких и польских интервентов.

 январь-сентябрь 1919 г. — Чрезвычайный комиссар продовольствия Каунасской губернии,
 1919—1920 гг. — член правления Смоленского губернского продовольственного комитета,
 1920—1924 гг. — народный комиссар продовольствия Белорусской ССР, уполномоченный Народного комиссариата внешней торговли СССР по Белорусской ССР, директор белорусского Государственного комитета по импорту и экспорту,
 1924—1926 гг. — председатель исполнительного Витебского окружного совета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
 1926—1928 гг. — народный комиссар внешней и внутренней торговли Белорусской ССР.

Избирался членом ЦИК Белорусской ССР.

С декабря 1928 г. работал на ответственных должностях в Москве. На момент ареста он был старшим инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте холодильной промышленности. Арестован НКВД СССР 5 февраля 1938 г. 8 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в шпионаже был осуждён к высшей мере наказания. Реабилитирован в феврале 1956 г.

Источники 
http://www.marakou.by/by/davedniki/represavanyya-litaratary/tom-iii-kniga-i/index_26806.html 

Народные комиссары и министры Белорусской ССР
Председатели Витебского облисполкома
Члены ЦИК Белорусской ССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Казнённые в 1937 году
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Посмертно реабилитированные в СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании